Denjean est un patronyme porté notamment par :

 Céline Denjean (1974-), femme de lettres française, auteure de roman policier ;
 Jacques Denjean (1929-1995), musicien (pianiste et organiste), compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français.